Akutan (Alaska), localitat d'Alaska 
 Mont Akutan, muntanya de l'illa Akutan 
 Illa Akutan, illa d'Alaska, del grup de les illes Fox, a les illes Aleutianes